

Liste

Notes et références  

Liste de constellations